Long Grove kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Long Grove (Illinois)
Long Grove (Iowa)